Trento heißen folgende geographische Objekte:

 Trentino, Provincia autonoma di Trento, autonome Provinz in Norditalien
 Trient, Stadt in Norditalien 
 Trento (Philippinen), Stadtgemeinde in der Provinz Agusan del Sur, Philippinen
sowie:
 Erzbistum Trento, ein katholisches Bistum

Trento ist der Familienname folgender Personen:
 Denis Trento (* 1982), italienischer Skibergsteiger
Vittorio Trento (1761–1833), italienischer Komponist

Trento, Sonstiges:
 Trento (Schiff, 1927) (Stapellauf 1927), italienischer schwerer Kreuzer